

Patronyme
 Andrzej Juskowiak, (1970- ), est un ancien footballeur polonais. 
 Jacques-François Juskowiak, est un batteur, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et pédagogue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme polonais